Ženská čtyřhra BGL Luxembourg Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do deblové soutěže antverpského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jehož členky odstoupily před utkáním prvního kola.

Vítězem se stal nenasazený nizozemsko-běloruský pár Lesley Kerkhoveová a Lidzija Marozavová, který ve finále zdolal kanadsko-belgickou dvojici Eugenie Bouchardová a Kirsten Flipkensová. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Pro obě vítězky to byl první kariérní titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (odstoupily)
  Šúko Aojamová /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Viktorija Golubicová /  Darija Juraková (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2017